Hexenbutter wird als weiterer deutscher Vernakularname für folgende Arten von Amorphea verwendet:
 Gelbe Lohblüte – Fuligo septica ()  var. septica, ein Echter Schleimpilz
 Warziger Drüsling – Exidia nigricans () , ein Pilz von gummiartig-gelatinöser Konsistenz aus den Ohrlappenpilzverwandten

Hexenbutter ist enthalten in:
 Weiße Hexenbutter, weiterer deutscher Vernakularname der Art Weiße Lohblüte – Fuligo candida  – der Gattung Fuligo der Echten Schleimpilze